Mossi (volk) - een Afrikaans volk
Mossi (koninkrijk) - de door de Mossi gestichte historische koninkrijken
synoniem voor het More, de taal van de Mossi